Das Amt des Vizegouverneurs bestand im US-Bundesstaat Vermont bereits vor dem Beitritt des Staates zur Union im Jahr 1791. Bis dahin hatte die unabhängige Republik Vermont existiert. Wie in anderen Staaten ist der Vizegouverneur der Stellvertreter des Gouverneurs und folgt diesem nötigenfalls im Amt nach. Der Vizegouverneur von Vermont ist der einzige mit einer nur zweijährigen Amtszeit. Er wird in einer separaten Wahl (nicht auf einem sogenannten ticket zusammen mit dem Gouverneur) vom Volk bestimmt.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Vermont
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus Vermont
 Liste der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses aus Vermont

Weblinks 
 Webpräsenz des Vizegouverneurs
 Ergebnisse der Wahlen zum Vizegouverneur (PDF-Datei; 56 kB)

!
Vermont